Velika nagrada Brazilije 1975 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1975. Odvijala se je 26. januarja 1975 na dirkališču v Interlagosu.

Domači dirkač José Carlos Pace iz moštva Brabham je na tej dirki dosegel svojo edino zmago v Formuli 1, preden je dve leti pozneje umrl v letalski nesreči. Leta 1985, desetletje po Pacejevi zmagi v Interlagosu, so dirkališče poimenovali po njem. Drugo mesto je dosegel drugi brazilski dirkač Emerson Fittipaldi iz moštva McLaren, medtem ko je bil tretji Nemec Jochen Mass z drugim McLarnovim dirkalnikom.

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Carlos Pace
| Brabham-Ford
| 40
| 1:44:41,17 s
| 6
| 9
|-
! 2
| 1
|  Emerson Fittipaldi
| McLaren-Ford
| 40
| + 5,79 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 2
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 40
| + 26,66 s
| 10
| 4
|-
! 4
| 11
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 40
| + 43,28 s
| 5
| 3
|-
! 5
| 12
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 40
| + 1:01,88
| 4
| 2
|-
! 6
| 24
|  James Hunt
| Hesketh-Ford
| 40
| + 1:05,12
| 7
| 1
|-
! 7
| 27
|  Mario Andretti
| Parnelli-Ford
| 40
| + 1:06,81
| 18
|  
|-
! 8
| 7
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 40
| + 1:39,62
| 3
|  
|-
! 9
| 6
|  Jacky Ickx
| Lotus-Ford
| 40
| + 1:51,84
| 12
|  
|-
! 10
| 18
|  John Watson
| Surtees-Ford
| 40
| + 2:29,60
| 13
|  
|-
! 11
| 21
|  Jacques Laffite
| Williams-Ford
| 39
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 12
| 22
|  Graham Hill
| Lola-Ford
| 39
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 13
| 30
|  Wilson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 39
| +1 krog
| 21
|  
|-
! 14
| 23
|  Rolf Stommelen
| Lola-Ford
| 39
| +1 krog
| 23
|  
|-
! 15
| 5
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 38
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 32
| Dovod goriva
| 1
|  
|-
! Ods
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 31
| Vzmetenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 16
|  Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 31
| Trčenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 20
|  Arturo Merzario
| Williams-Ford
| 24
| Dovod goriva
| 11
|  
|-
! Ods
| 28
|  Mark Donohue
| Penske-Ford
| 22
| Obnašanje
| 15
|  
|-
! Ods
| 14
|  Mike Wilds
| BRM
| 22
| El. sistem
| 22
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 18
| Puščanje olja
| 8
|  
|-
! Ods
| 9
|  Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 1
| Motor
| 17
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Jean Pierre Jarier 2'34.160

Formula 1 sezona 1975
1975